Rapture (1965), een Amerikaanse film uit 1965
The Rapture (1991), een Amerikaanse film uit 1991
The Rapture, een postpunkgroep uit New York
Rapture (Anita Baker), een muziekalbum van Anita Baker
Rapture (Blondie), een muziekalbum van Blondie
Rapture (Romeo's Daughter), een muziekalbum van Romeo's Daughter
The Rapture (Siouxsie and the Banshees), een muziekalbum van Siouxsie and the Banshees
Rapture (Morbid Angel), een nummer van Morbid Angel